Д'Амато () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Аліса Д'Амато — італійська гімнастка
 Аль Д'Амато — американський політик
 Асія Д'Амато — італійська гімнастка
 Брайан Д'Амато — американський письменник і скульптор
 Кас Д'Амато — американський тренер з боксу